Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia (TUMW) – stowarzyszenie o charakterze niezarobkowym założone w 2004. Głównym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju miasta Wrocławia w czterech obszarach:
 estetyka i funkcjonalność przestrzeni publicznej;
 ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego (w tym architektury i urbanistyki);
 polityka tożsamości miasta Wrocławia;
 komunikacja zbiorowa i indywidualna;
ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zarówno dziedzictwa kulturowego, jak i środowiska.

Głównym obszarem działania stowarzyszenia jest Wrocław i województwo dolnośląskie. Większość oficjalnych materiałów, projektów i stanowisk jest zamieszczanych na stronie internetowej TUMW. Działalność stowarzyszenia znajduje duży oddźwięk w mediach – informacje o inicjatywach TUMW, wyrażane opinie i komentarze są często publikowane przez główne dzienniki wrocławskie i serwisy internetowe. 

Do najważniejszych inicjatyw i projektów stowarzyszenia należą:
 propozycje przekształcenia otoczenia dworca kolejowego Wrocław Świebodzki;
 list otwarty w sprawie dewastacji i wyburzania wrocławskich zabytków poprzemysłowych;
 wręczenie "9 Tez Miejskich" Przewodniczącemu Rady Miasta;
 propozycje remontu fasad zabudowy placu Nowy Targ;
 sprzeciw wobec propozycji zmiany nazwy fragmentu Promenady Staromiejskiej;
 dyskusja nad podwyżkami cen biletów komunikacji miejskiej ;
 propozycja rekonstrukcji hełmów wież kościelnych na Starym Mieście;
 współorganizowanie z Radą Miejską Wrocławia „Debat o Wrocławiu”;
 zgłoszenie prof. Reinharda Seltena do tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia.

TUMW odwołuje się do tradycji przedwojennych towarzystw upiększania, które cieszyły się sporą popularnością na przełomie XIX i XX wieku, jest ideowym spadkobiercą „Breslauer Verschönerungsverein”, stowarzyszenia powstałego w 1893.

Bibliografia

Przypisy 

Organizacje społeczne
W
Organizacje we Wrocławiu
Think tanki w Polsce